Bieliński ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Bieliński (* um 1683–1766), polnischer Politiker
 Paweł Bieliński (* 1994), polnischer E-Sportler

Siehe auch:
 Belinski
 Biliński
 Bielinsky